Mauricio Beltrán Cristancho es un jurista dedicado al análisis de la legislación colombiana desde el punto de vista histórico, que ha publicado varios ensayos y artículos ampliamente consultados en círculos académicos a nivel mundial.

Actualmente es profesor de jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia.

Educación 
Invierno 1994 a Invierno 1996:
Columbia University, New York, USA. - School of International and Public Affairs - Maestría en Asuntos Internacionales (MIA) - Concentración Regional: Latinoamérica - Concentración Funcional: Derechos Humanos

Julio de 2004 a febrero del 2010:
Universidad Externado de Colombia - Candidato a Doctor en Derecho

Becas 
Beca del Gobierno de Canadá - Junio de 2003
Faculty Enrichment Program, York University. Toronto

Beca del Gobierno de Canadá - Septiembre de 2005
Faculty Research Program, York University. Toronto

Publicaciones 
[El Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales en el Siglo XX] http://www.mauriciobeltrancristancho.com/El%20derecho%20internacional%20y%20las%20relaciones%20internacionales%20en%20el%20siglo%20XX.pdf 

[Las primeras reglas jurídicas de los Estados Unidos] 

[Visión Sociológica del Derecho de Familia] 

[Política de Estados Unidos hacia Colombia] http://www.mauriciobeltrancristancho.com/Politica%20de%20Estados%20Unidos%20Hacia%20Colombia.pdf 

[La tensión entre libertad y autoridad en Canadá, Estados Unidos y Colombia. El caso de la Libertad de Expresión] 

[Freedom of the press in Canada and Colombia] http://www.mauriciobeltrancristancho.com/Freedom%20of%20the%20press%20in%20Colombia%20and%20Canada.pdf 

[Una visión sociológica del derecho de familia Regeneración - 1945] 

[Dictadura Constitucional] 

[Dos caminos diferentes para arribar al mismo lugar. La libertad de expresión en Estados Unidos y Canadá] http://www.mauriciobeltrancristancho.com/Freedom%20of%20the%20press%20in%20Colombia%20and%20Canada.pdf 

Estudios Socio Jurídicos volumen 4 n.2 de octubre de 2002

Las Relaciones Internacionales de Estados Unidos y Colombia en la últimos Quince Años

En el libro Crisis del Estado. Universidad del Rosario segundo semestre de 2003.

Políticas británicas en las primeras colonias americanas. Sus efectos sobre la construcción de su tradición legal

Estudios Socio Jurídicos volumen 5 n.2. Octubre de 2003.

Estudios Socio Jurídicos Volumen 7 n.1 2005.

Estudios Socio Jurídicos. Vol. 10 N 2 2008

En el libro Derecho Internacional Contemporáneo. Liber Amicorum en Homenaje a German Cavalier Universidad del Rosario. 2006

Revista Dikaion. Universidad de la Sabana. Noviembre de 2006. Número 15

Revista Desafíos. Vol. 18 N 2 2008.

Experiencia 
De enero a noviembre de 1999:
Universidad la Gran Colombia,
Facultad de Derecho - Pregrado - Catedrático del curso Derecho Internacional Público.

De enero de 1999 a junio de 2002:
Universidad de la Sabana,
Facultad de Derecho - Pregrado - Catedrático a cargo del Seminario de Derechos Humanos y Derecho Internacional

De julio de 1998 a febrero del 2010:
Universidad Javeriana,
Facultad de Psicología - Pregrado - Catedrático de Psicología Jurídica y Resolución de Conflictos

De enero de 1998 a febrero del 2010:
Universidad Nuestra Señora del Rosario,
Facultad de Derecho - Pregrado - Hasta el primer semestre de 2000: Catedrático del seminario de Derechos Humanos.

Desde el 2001, Profesor de Carrera - Cursos dictados:
Introducción al Derecho - Common Law - Teoría del Derecho - Derecho Constitucional 2 - Derecho Internacional - Derecho de las Organizaciones Internacionales - Veranos de 1993, 1994, 1995 y 1996

ALFA Centro Hispano. Atlanta, Georgia, USA:
Asistiendo Latinoamericanos en peticiones de asilo político. Esto incluyó la labor de asesorarlos en el procedimiento legal y en varios casos, acompañarles a las audiencias ante las autoridades de emigración en calidad de traductor. Adicionalmente, como docente en Historia Política Norteamericana dirigido para emigrantes latinoamericanos.

DE 1659. INVENTO LA ADIVINANZA

Profesores de la Universidad del Rosario